Glorieuse peut désigner :
 La Glorieuse, une unité de la Marine nationale ;
 la glorieuse, une plante grimpante ;
 La Glorieuse Parade, un film américain ;
 la Glorieuse Révolution, une révolution anglaise survenue en 1688-1689 ;
 les Trois Glorieuses, une révolution française survenue du 27 au  ;
 Les Trois Glorieuses, hymne de la République populaire du Congo ;
 les Trente Glorieuses, une période de forte croissance économique des pays développés entre 1945 et 1973 ;
 les îles Glorieuses, un petit archipel français des îles Éparses dans l'océan Indien ;
 le parc naturel marin des Glorieuses, un parc naturel marin de France situé dans le canal de Mozambique, autour des îles Glorieuses ;
 l'île Grande Glorieuse, l'île principale des îles Glorieuses ;
 l'île du Lys, également appelée « île Petite Glorieuse », une île des îles Glorieuses.